Michael Arenz ist der Name folgender Personen:

* Michael Arenz (Autor) (* 1954), deutscher Lyriker, Herausgeber und Journalist 
 Michael Arenz (Bogenschütze) (* 1964), deutscher Bogenschütze im Behindertensport